Orpecovalva är ett släkte av fjärilar. Orpecovalva ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Orpecovalva